Това е списъкът с епизоди на сериала „Момчетата от Медисън авеню“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2007

Сезон 2: 2008

Сезон 3: 2009

Сезон 4: 2010

Сезон 5: 2012

Сезон 6: 2013

Сезон 7: 2014–2015 

Момчетата от Медисън авеню